La Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres)
 La Chapelle-Bâton (Vienne)

Zobacz też